Gigi steht für:

 Gigi (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Gigi, früherer Künstlername von Linda G. Thompson (* 1948), deutsche Sängerin
 Gigi, Spitzname von Daniel Giese (Musiker) (* um 1970), deutscher rechtsextremer Sänger
 Gigi, Künstlername von Ejigayehu Shibabaw (* 1974), äthiopische Sängerin
 Gigi, Internetname von María Laura Mederos (* 1990), venezolanisches Model
 Gigi Rüf (* 1981), österreichischer Snowboarder
 Gigi Hadid (* 1995), US-amerikanisches Model
 Gigi D'Agostino (* 1967), italienischer Musikproduzent

Werke:
 Gigi (Colette), Novelle (1944) von Colette
 Gigi (1948), französischer Film
 Gigi (1951), Boulevard-Komödie
 Gigi (1958), Hollywood-Musicalfilm
 Gigi (1973), Musical
 Gigi (Lied), oscarnominierter Filmsong (1958)
 Gigi (Zkittlez), Lied der Rapper Gringo und 6ix9ine aus dem Jahre 2018

Gigi ist der Familienname folgender Personen:
 Asha Gigi (* 1973), äthiopische Langstreckenläuferin
 Robert Gigi (1926–2007), französischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Jiji